TAM — аббревиатура, иногда используется как акроним.

 TAM (танк) () — аргентинский танк.
 TAM (электросвязь) () — карта приложений для предприятия телекоммуникационной отрасли, разработанная как рекомендация ассоциацией TM Forum.

 Teen-Age Message — Детское радиопослание;
 TAM Airlines () — бразильская авиакомпания, крупнейший коммерческий авиаперевозчик Латинской Америки; а также её дочерние предприятия:
 TAM Cargo — грузовые авиаперевозки;
 TAM Aviação Executiva — заказные и чартерные авиаперевозки;
 TAM Mercosur — авиаперевозки в Парагвае.

 TAM Air — небольшая грузинская авиакомпания.
 TAM — иногда используемый акроним для немецкого кроссоверного музыкальный проекта Think About Mutation.
 Tovarna avtomobilov Maribor — прежнее название словенского автомобильного завода Tovarna vozil Maribor.